

Персоналии 
 Кулас, Марек — польский шоссейный велогонщик.
 Кулас, Эли — израильский общественный деятель, депутат Кнессета 10 и 11 созывов.
 Кулас, Януш — польский рабочий, участник Познанского восстания.

Другое 
 Кулас — река в Новосибирской области России.
 Кулаз или кулас — маломерное парусно-гребное плоскодонное судно.